Wolfgang Kleiber ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kleiber (Sprachwissenschaftler) (1929–2020), deutscher germanistischer Sprachwissenschaftler
 Wolfgang Kleiber (Geodät) (* 1943), deutscher Sachverständiger für Wertermittlungen